Чемпіонат Австрії 1955/56 () — 45-й сезон чемпіонату Австрії з футболу. Двадцятий титул чемпіона Австрії здобув Рапід.

Турнірна таблиця

Посилання 
 Чемпіонат Австрії 1955/56 на austriasoccer 
 Чемпіонат Австрії 1955/56 на rsssf 

1956
Австрія
Австрія